Salers puede referirse a:

 Salers, comuna francesa situada en Cantal.
 
 Salers, tipo de queso.
 Salers, raza bovina.
 Salers, licor de genciana.